Stati Uniti d'America
Kings Point – census-designated place della Contea di Palm Beach, Florida 
Kings Point – census-designated place della Contea di Lake, Montana
Kings Point – villaggio della Contea di Nassau, New York